Toucanet est le nom vernaculaire de plusieurs espèces d'oiseaux de l'ordre des piciformes et de la famille des ramphastidés, proches des araçaris et des toucans, appartenant aux genres :
 Aulacorhynchus (m.) Gould, 1835
 Selenidera (f.) Gould, 1837

Liste des espèces 
 Toucanet à bec jaune – Aulacorhynchus (sulcatus) calorhynchus.
 Toucanet à ceinture bleue – Aulacorhynchus coeruleicinctis.
 Toucanet de Derby – Aulacorhynchus derbianus.
 Toucanet à croupion rouge – Aulacorhynchus haematopygus.
 Toucanet à sourcils jaunes – Aulacorhynchus huallagae.
 Toucanet émeraude – Aulacorhynchus prasinus.
 Toucanet à bec sillonné – Aulacorhynchus sulcatus.
 Toucanet koulik – Selenidera culik.
 Toucanet de Gould – Selenidera gouldii.
 Toucanet à bec tacheté – Selenidera maculirostris.
 Toucanet de Natterer – Selenidera nattereri.
 Toucanet de Reinwardt – Selenidera reinwardtii.
 Toucanet à oreilles d'or – Selenidera spectabilis.

Nom d'oiseau ambigu